Uqbar Editores és una editorial xilena independent fundada el 2006. D'un principi s'ha caracteritzat per la versatilitat del catàleg que ofereix, que inclou publicacions de camps de coneixement específics i de rescat patrimonial, i les tendències editorials del mercat.

Uqbar es constitueix el segon semestre del 2006 sota la direcció editorial d'Isabel Buzeta, professora de llengua i llicenciada en lletres, que havia treballat a Random House Mondadori, Grupo Editorial Norma i l'Editorial Grijalbo. L'editorial sorgeix de la necessitat de Buzeta de vincular-se a projectes que, per qüestions de màrqueting, haurien estat rebutjats pels grups editorials transnacionals.

El nom d'Uqbar Editores és un homenatge al relat Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de l'escriptor argentí Jorge Luis Borges. L'editorial alterna llibres comercials amb literatura que no ho és. Ha publicat, entre d'altres, Ascanio Cavallo, Andrea Jeftanovic i Nona Fernández.

Uqbar té les col·leccions d'Arquitectura, Cinema, Crònica històrica, Jornalisme, Narrativa, Política i Psicologia. A més a més, distribueix llibres d'altres editorials xilenes, com ara els de Sangría Editora i Ediciones Kultrún.

Referències

Enllaços externs 
 

Editorials
Entitats de Xile